Гитара — струнный щипковый музыкальный инструмент. Также может означать:

Музыкальные инструменты 
 Акустическая гитара
 Английская гитара
 Бас-гитара
 Безладовая гитара
 Гавайская гитара
 Гиталеле
 Гитара-джамбо
 Гитара-добро
 Гитара-дредноут
 Гитара-Люсиль
 Гитара-сковородка
 Гитара Уорра
 Двенадцатиструнная гитара
 Кавакинью
 Классическая гитара
 Куатро
 Подготовленная гитара
 Ритм-гитара
 Синтезаторная гитара
 Слайд-гитара
 Соло-гитара
 Стик
 Укулеле
 Электрогитара
 
 Русская семиструнная гитара
 Гитара русская акустическая новая

Фильмы 
 Гитара
 Гитара-монголоид

Другое 
 Гитара станка — узел металлорежущего станка для изменения скорости подачи. Также называется гитарой сменных колёс: там на валах укреплены зубчатые колёса с различным количеством зубьев, выбирая комбинацию которых меняют скорость подачи. Получила своё название из-за внешнего сходства с корпусом гитары.
 Гитара спецтехники — один из рычагов на приборной панели спецтехники и автобусов.

См. также 
 Гитарист
 Гитаристка (Вермеер)
 Гитарное соло
 Гитарный строй
 Гитарный усилитель
 Гитары

Примечания